Miguel Najdorf (1910-1997), een Pools-Argentijns schaker
 Najdorfvariant, een naar Miguel Najdorf vernoemde variant van de Siciliaanse schaakopening